Коско́ния Галли́тта или Коскония Ле́нтулия Малугине́н Галлита (; родилась около 10 года до н. э. — умерла после 16 года) — римская матрона, дочь Сервия Корнелия Лентула Малугинена, консула-суффекта Римской империи в 10 году, и Косконии.

Коскония Галлитта была второй женой Луция Сея Страбона, префекта Египта в 15—16 годах, и, соответственно, мачехой Луция Элия Сеяна, временщика при императоре Тиберии. Она известна тем, что построила в Вольсиниях общественные бани:

Примечания

Ссылки 
 

Женщины Древнего Рима
Корнелии Лентулы
Косконии